Барсосио — кенийская фамилия. Известные носители:

 Барсосио, Салли (род. 1978) — кенийская бегунья на длинные дистанции.
 Барсосио, Флоренс — кенийская бегунья на длинные дистанции.